Woltschja () ist der russische Name mehrerer Flüsse auf dem Gebiet der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten:
 in der russischen Oblast Belgorod und der ukrainischen Oblast Charkiw, Zufluss des Siwerskyj Donez, siehe Wowtscha (Siwerskyj Donez)
 in der russischen Oblast Leningrad, Zufluss des Vuoksi, siehe Woltschja (Fluss)
 in den ukrainischen Oblasten Donezk und Dnipropetrowsk, Zufluss der Samara, siehe Wowtscha (Samara)